MSO peut faire référence à :
 Milieu de Murashige et Skoog, un milieu de culture in vitro ;
 Observatoire du Mont Stromlo ;
  ;
 type MSO, Minesweeper Oceanic, dragueur de mines océanique selon le système de désignation des bâtiments de l'US Navy ;
 Méthionine sulfoximine, inhibiteur compétitif (proche du glutamate) bloquant jusqu'à 80 % de l'assimilation de l'azote chez les végétaux supérieurs ;
 Logique monadique du second ordre ().
 Melbourne Symphony Orchestra, un orchestre australien ;
 Mairie de Saint-Ouen, une station du métro de Paris, l'acronyme est utilisé particulièrement dans le cadre du prolongement de la ligne 14 ;
 Milwaukee Symphony Orchestra (Orchestre symphonique de Milwaukee), un orchestre américain ;
 Modélisation Optimisation Simulation : dans le domaine mathématique.